Хета́фе () — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Мадрид в составе автономного сообщества Мадрид, пригород Мадрида. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Ареа-Метрополитана. Занимает площадь 78,74 км². Население — 169130 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 13 км. Основан в 1326 году.

Покровителем города считается Богоматерь де лос Анхелес.

История

Население

Материальная база 
В городе находятся:
 Ректорат Мадридского университета имени Карлоса III, факультеты гуманитарных и юридических наук, а также студенческое общежитие «Фернандо де лос Риос».
 Университетский госпиталь Хетафе.
 Авиабаза Хетафе, одна из первых в Испании. Она находится к юго-востоку от центра города и в основном используется как военная.
 Театр им. Федерико Гарсии Лорки.
 Футбольный стадион — «Колизей имени Альфонсо Переса».
 Шесть спортивных комплексов и три городских бассейна.
 Консерватория Хетафе.
 11 культурных центров и 5 городских библиотек.
 15 католических церквей, а также собор Святой Магдалены. Это единственный город в провинции Мадрида, в котором есть собор (за исключением самого Мадрида).

Галерея

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Ayuntamiento de Getafe

Города провинции Мадрид
Муниципалитеты Мадрида